Friedrich Löwe ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Leopold Löwe (1767–1839), deutscher Theaterdirektor, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Friedrich August Leopold Löwe

Siehe auch:
 Ferdinand Löwe (Schriftsteller) (Friedrich Ferdinand Löwe; 1809–1889), deutsch-russischer Schriftsteller, Übersetzer und Bibliothekar
 Fritz Löwe (1874–1955), deutscher Physiker